El término pez sapo puede referirse a dos familias muy parecidas del superorden Paracanthopterygii:

 Peces rana, nombre general para toda la familia Antennariidae.

 Peces sapo, nombre general para toda la familia Batrachoididae.

 Pez sapo, el más común de la familia Batrachoididae.

sapo